Tadeusz Tołwiński (1887-1951) – urbanista i architekt
 Tadeusz Tołwiński (ur. 1955) – pastor i prezbiter naczelny Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w Polsce